James Cerretani e Adil Shamasdin venceram Federico Delbonis e Renzo Olivo na final por 6–7(5–7), 6–1, [11–9].

Cabeças-de-chave

  James Cerretani /  Adil Shamasdin (Campeões)
  Rameez Junaid /  Simon Stadler ''(Segunda rodada)

<li>  André Ghem /  João Olavo Souza (Semifinais)
<li>  Rik de Voest /  Marcelo Demoliner (Segunda rodada)

Tabela

Chave

 Main Draw

Duplas 2013
ATP Challenger Tour de 2013
Tênis de 2013 no Brasil